World Trade Center (1973–2001) — complexo de edifícios destruído em 11 de setembro de 2001
 Sítio do World Trade Center ou Ground zero
 World Trade Center (2001–presente) — complexo de edifícios atuais
 One World Trade Center — maior arranha-céu do complexo reconstruído
 World Trade Center (filme) — filme de 2006

Desambiguação